Klapptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klapptjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Klapptjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn